Зерекла — название рек в Оренбургской области:
 Зерекла (приток Садака)
 Зерекла (приток Большого Кинеля)